Терренс Джеймс Элайджа Росс (; родился 5 февраля 1991 года в Портленде, Орегон, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступает за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз». Играет на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Был выбран в первом раунде под общим 8-м номером на драфте НБА 2012 года.

Школа 
Росс играл за Среднюю школу Джефферсон в Портленде, штат Орегон.

Колледж

Первый сезон 
В первом сезоне за Вашингтонский университет Терренс в среднем набирал 8 очков, 2,8 подбора и 1 передачи за игру.

Второй сезон 
Будучи второкурсником, Росс в среднем набирал 16.4 очков, 6.4 подбора и 1.4 передачи за игру. Вашингтон вышел в полуфинал National Invitational Tournament, но команда Терренса проиграла «Миннесоте Голден Гоферс». По ходу этого турнира он в среднем набирал 25 очков и 5.5 подбора за игру. 1 Апреля 2012 года Росс решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2012 года. Его партнёр по Вашингтону Тони Ротен также выставил себя на драфт.

НБА 
28 июня 2012 года Росс был выбран под 8-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Торонто Рэпторс».

Победил в конкурсе по броскам сверху НБА 2013 года, который проходил в Тойота Центр в Хьюстоне, штат Техас в рамках уик-энда всех звёзд.

14 февраля 2017 года был обменен из «Торонто Рэпторс» на Сержа Ибаку в «Орландо Мэджик» вместе с драфт-пиком первого раунда 2017 года. 23 февраля 2017 года в дебютном матче за «Мэджик» он набрал 13 очков.

11 февраля 2023 года Росс и «Мэджик» достигли соглашения о выкупе контракта.

15 февраля 2023 года Росс подписал контракт с клубом «Финикс Санз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Терренс Росс на сайте университета Вашингтон
 Статистика на ESPN

Баскетболисты США
Родившиеся в Портленде (Орегон)
Игроки «Вашингтон Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Орландо Мэджик»